Cataract Falls ist der Name folgender Wasserfälle in den Vereinigten Staaten:

 Cataract Falls (Indiana), Wasserfall im Owen County, Indiana
 Cataract Falls (Kalifornien), Wasserfall im Marin County, Kalifornien
 Cataract Falls (Montana), Wasserfall im Lewis and Clark County, Montana